Sigma Cancri pode se referir a:
Sigma1 Cancri
Sigma2 Cancri
Sigma3 Cancri